Минулорічна чемпіонка Анджелік Кербер програла Петрі Квітовій у чвертьфіналі.

Квітова виграла турнір у Сіднеї удруге, здолавши в фіналі минулорічну фіналістку   Ешлі Барті, 1–6, 7–5, 7–6(7–3).

Сіяні тенісистки
8 тенісисток із найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливі лузери

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання на джерела

Зовнішні посилання
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2019